Jean-Jacques Werner peut désigner :
 Jean-Jacques Werner (1935-2017), un chef d'orchestre et compositeur français ;
 Jean-Jacques Werner (1791-1849), un ébéniste.